Гамаліївська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Гамаліївська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район